Numele de Meseșenii poate să însemne:

 Meseșenii de Jos, Sălaj 
 Meseșenii de Sus, Sălaj